Colin Allred – politico e giocatore di football americano statunitense
 Corbin Allred – attore statunitense
 Gloria Allred – avvocato statunitense
 Lance Allred – ex cestista statunitense
 Mike Allred – fumettista statunitense